Anconetani – abitanti di Ancona
Dante Anconetani – ex cestista italiano 
Romeo Anconetani – dirigente sportivo e imprenditore italiano